Rock FM é uma uma emissora de rádio brasileira da cidade do Rio de Janeiro. Anteriormente operava no dial FM, na frequência 105.7 MHz concessionada para a cidade de Paty do Alferes e, como seu nome já diz, é voltada para a música rock. 

A cobertura de sinal da 105.7 MHz é de melhor qualidade em bairros das cidades de Nova Iguaçu, Belford Roxo e parte de Duque de Caxias. Já no Rio de Janeiro a Rock FM chegava em poucos bairros, ficando mais restrita à zona norte. Em 27 de janeiro de 2017, a emissora anuncia que não renovou com a Fundação Tropical de Rádiodifusão Educativa e que iriam deixar o dial FM a partir de 1 de fevereiro de 2017, onde a mesma iria arrendar a estação para outra empresa. A partir deste dia, a Rock FM passou a operar pela internet. A emissora anunciou também estar procurando por uma nova frequência.

Ligações externas 
 

Estações de rádio da cidade do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 2016